Пенелей — персонаж древнегреческой мифологии из Беотии.
 (13181) Пенелей — типичный троянский астероид Юпитера, движущийся в точке Лагранжа L4, в 60° впереди планеты.